Velika nagrada Portugalske 1960 je bila osma dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1960. Odvijala se je 14. avgusta 1960.

Dirka 

|-
! 1
| 2
|  Jack Brabham
| Cooper-Climax
| 55
| 2:19:00,03
| 3
| 8
|-
! 2
| 4
|  Bruce McLaren
| Cooper-Climax
| 55
| + 57,97 s
| 6
| 6
|-
! 3
| 14
|  Jim Clark
| Lotus-Climax
| 55
| + 1:53,23
| 8
| 4
|-
! 4
| 28
|  Wolfgang von Trips
| Ferrari
| 55
| + 1:58,81
| 9
| 3
|-
! 5
| 6
|  Tony Brooks
| Cooper-Climax
| 49
| +6 krogov
| 12
| 2
|-
! 6
| 16
|  Innes Ireland
| Lotus-Climax
| 48
| +7 krogov
| 7
| 1
|-
! 7
| 8
|  Olivier Gendebien
| Cooper-Climax
| 46
| +9 krogov
| 14
|  
|-
! DSQ
| 12
|  Stirling Moss
| Lotus-Climax
| 51
| Diskvalifikacija
| 4
|  
|-
! Ods
| 32
|  Mário de Araújo Cabral
| Cooper-Maserati
| 38
| Trčenje
| 15
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Surtees
| Lotus-Climax
| 37
| Hladilnik
| 1
|  
|-
! Ods
| 26
|  Phil Hill
| Ferrari
| 30
| Trčenje
| 10
|  
|-
! Ods
| 24
|  Dan Gurney
| BRM
| 25
| Motor
| 2
|  
|-
! Ods
| 30
|  Masten Gregory
| Cooper-Maserati
| 21
| Menjalnik
| 11
|  
|-
! Ods
| 22
|  Graham Hill
| BRM
| 9
| Menjalnik
| 5
|  
|-
! Ods
| 20
|  Jo Bonnier
| BRM
| 6
| Motor
| 13
|  
|}

Viri 
 

Formula 1 sezona 1960
1960